Grossh. kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Alfonsovich Grossheim
 Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm

Robotskapade auktorsförkortningar